Мальтийская Премьер-лига 1991/1992 () — 77-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1991/1992
Мальта
Мальта
1991 год на Мальте
1992 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992